Frunză, città della Moldavia nel distretto di Ocnița
Frunză, comune della Moldavia nel distretto di Slobozia in Transnistria